

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Strzyżewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń 
 Strzyżewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września

Zobacz też 
 Strzyżewo Kościelne
 Strzyżewo Paczkowe
 Strzyżewo Smykowe
 Strzyżewo Wąskotorowe
 Strzyżewo Witkowskie